

Маунт-Гермон — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Маунт-Гермон — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі
 Маунт-Гермон — переписна місцевість, штат Вірджинія